Секст Юлий Цезарь () — римский политический деятель, отец Секста Юлия Цезаря, консула 157 года до н. э., прадед Гая Юлия Цезаря.  В 181 году до н. э. был военным трибуном при Луции Эмилии Павле, проконсуле Лигурии. В 170 году до н. э. был направлен легатом с Гаем Семпронием Блезом для ведения переговоров по поводу Абдер во Фракию.

Ссылки 

Умершие во II веке до н. э.
Военные трибуны
Юлии Цезари
Дипломаты Древнего Рима
Дипломаты II века до н. э.